Guepardo bezeichnet:

 Guepardo Veículos, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 einen Markennamen des ehemaligen spanischen Automobilherstellers Artés de Arcos